Parafia Najświętszej Maryi Panny Anielskiej – rzymskokatolicka parafia, położona w dekanacie dąbrowskim – Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, diecezji sosnowieckiej, metropolii częstochowskiej, Dąbrowie Górniczej, województwie śląskim w Polsce.

Historia 
Parafia została erygowana 2 lutego 1891 przez biskupa kieleckiego Tomasza Teofila Kulińskiego początkowo jako parafia Świętego Aleksandra, a od 2 sierpnia 1898, kiedy założył kamień węgielny pod budowę nowej świątyni biskup kielecki Tomasz Teofil Kuliński jako parafia Najświętszej Maryi Panny Anielskiej.

Duszpasterze

Linki zewnętrzne 
 Informacje o parafii

Matki Boskiej Anielskiej
Dąbrowa Górnicza